Рябиновка:

Реки 
 Рябиновка — река в России, протекает в Кировской области
 Рябиновка — река в России, протекает в Ленинградской области

Населенные пункты 
Белоруссия
 Рябиновка — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Рябиновка — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Рябиновка — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Рябиновка — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Рябиновка — деревня в Дещенском сельсовете Узденского района Минской области.
 Рябиновка — посёлок в Узденского района Минской области, Хотлянский сельсовет.
 Рябиновка — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Рябиновка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Рябиновка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия
 Рябиновка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Рябиновка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Рябиновка — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Рябиновка — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Рябиновка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Рябиновка — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Рябиновка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Рябиновка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Рябиновка — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Рябиновка — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Рябиновка — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Рябиновка — посёлок в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Рябиновка — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Рябиновка — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Рябиновка — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Рябиновка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Рябиновка — деревня в Великолукском районе Псковской области, Борковская волость.
 Рябиновка — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость.
 Рябиновка — посёлок в Красносулинском районе Ростовской области.
 Рябиновка — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Рябиновка — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Рябиновка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Рябиновка — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Рябиновка — посёлок в Нижнесергинском районе Свердловской области.
 Рябиновка — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Рябиновка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Рябиновка — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Рябиновка — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.
 Рябиновка — деревня в Увинском районе Удмуртии.

См. также 
 Рябиновка 2-я